Kampf bezeichnet:

 eine aggressiv geführte Auseinandersetzung, siehe Kampf
 einen Ortsteil der Stadt Möckern im Landkreis Jerichower Land (Sachsen-Anhalt), siehe Kampf (Möckern)
 Kampf (Film), deutscher Autorennfahrerfilm von 1932

Kampf ist der Familienname folgender Personen:

 Ari Walter Kampf (1894–1955), deutscher Figuren-, Porträt-, Landschafts- und Stilllebenmaler sowie Grafiker
 Arthur Kampf (1864–1950), deutscher Historienmaler
 August Kampf (1836–1914), Aachener Maler und kaiserlicher Hof-Photograph
 Dietrich Kampf, deutscher Skispringer der 1970er Jahre
 Eugen Kampf (1861–1933), deutscher Maler
 Herbert Kampf (1896–1942), deutscher Maler, Grafiker und Illustrator
 Johann Wilhelm Kampf (1799–1875), deutscher Textilfabrikant und Kommunalpolitiker
 Jörg Kampf (* 1954), deutscher Fußballspieler
 Klaus Kampf (1952–2019), deutscher Unternehmer
 Lars Kampf (* 1978), deutscher Fußballspieler
 Laura Kampf (* 1983), deutsche Heimwerkerin, Künstlerin, Videoproduzentin und Podcasterin
 Richard Kampf (1859–1919), deutscher Architekt des Historismus
 Sarah Kampf (* 1981), deutsche Sportkletterin
 Serge Kampf (1934–2016), französischer Unternehmer
 Sieghard-Carsten Kampf (* 1942), deutscher Politiker
 Waldemar Kampf (1913–1988), deutscher Historiker und Literaturhistoriker
 Wolfgang Kampf (* 1949), deutscher Fußballspieler

Kampf ist der Zeitschriftentitel von:
 Kampf (Zeitschrift), anarchistische Zeitschrift (1902 bis 1905)
 Kampf! Organ für Anarchismus und Syndikalismus (1912 bis 1914)
 Kampf : illustrierte Sportwochenschrift

Siehe auch:
 Der Kampf
 Kampf Schneid- und Wickeltechnik, Tochterunternehmen der Kleinewefers GmbH, siehe Jagenberg (Unternehmen)
 Mein Kampf